Авиэль:

 Авиэль — мошав, расположенный в Хайфском округе Израиля.
 Авиэль — еврейское мужское имя, означает — отец мой Бог.